Bourgoing steht für
 Palais Bourgoing in Wien

Bourgoing ist der Familienname folgender Personen:
 Héctor De Bourgoing (1934–1993), argentinisch-französischer Fußballer
 Inès de Bourgoing (1862–1953), französische Krankenschwester
 Jacques Bourgoing (* 1543; † im 16. Jahrhundert), französischer Romanist und Etymologe
 Jean-François de Bourgoing (1748–1811), französischer Diplomat und Schriftsteller
 Paul-Charles-Amable de Bourgoing (1791–1864), französischer Diplomat und Schriftsteller

Siehe auch:
 Bourgoin